Посёлок санатория имени Калинина — бывший посёлок в Пушкинском районе Московской области России. Образован в 1950 году. С запада граничил с территорией коттеджного посёлка «Зелёный бор», с юга и востока — с СНТ «Здоровье». Земельные участки в посёлке выделялись видным советским военачальникам. В обиходе посёлок называется «генеральские дачи». Решением Малого Совета Московского областного Совета народных депутатов № 10/48 от 2 июня 1993 года посёлок санатория им. Калинина Тарасовского сельсовета был включен в черту села Тарасовка. С этого периода дома в посёлке имеют адрес улица Санаторий Калинина.

Примечания 

Населённые пункты, вошедшие в состав других населённых пунктов
Пушкинский район Московской области